Коро́тченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Коротченко, Александр Демьянович (1922—1990) — советский военный, генерал-полковник авиации.
 Коротченко, Демьян Сергеевич (1894—1969) — украинский советский политический и партийный деятель.
 Коротченко, Игорь Юрьевич (род. 1960) — российский военный эксперт, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
 Коротченко, Пётр Вадимович (род. 1959) — глава администрации Черкесска.